Шушица има више значења:

 Шушица (Грозешти), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Шушица (Брезница Окол), насеље у округу Мехединци у Румунији